Anton Ruland (1809-1874), bibliothécaire et homme politique bavarois
 Jeff Ruland (né en 1958), joueur et entraîneur américain de basket-ball
 Tina Ruland (née en 1966), actrice allemande